Příjmení Vostrovský nosí více osobností:

 Jaroslav Vostrovský (1836–1901) – českoamerický podnikatel a spolkový činitel

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Čapková-Vostrovská (1866–1956) – českoamerická spisovatelka, dcera Jaroslava
 Klára Winlow-Vostrovská (1871–1963) – českoamerická pedagožka, překladatelka a spisovatelka, dcera Jaroslava

Česká příjmení